Пол Уильямс:
* Уильямс, Пол (род. 1922) — британский политик, член парламента.
 Уильямс, Пол (род. 1940) — американский композитор, певец и актёр.
 Уильямс, Пол (род. 1943) — американский кинорежиссёр.
 Уильямс, Пол (род. 1963) — североирландский футболист.
 Уильямс, Пол (род. 1965) — английский футболист.
 Уильямс, Пол (род. 1971) — английский футболист.
 Уильямс, Пол (род. 1972) — британский политик, член парламента.
 Уильямс, Пол (род. 1981) — американский боксёр.
 Уильямс, Пол — австралийский конькобежец, призёр чемпионата мира по шорт-треку (1978).
 Уильямс, Пол Эндрю (род. 1973) — британский кинорежиссёр.